Serdar (früher bekannt als Kysyl-Arwat, Gyzylarbat, Gizil Arbat, Gızıl Arbat) ist eine Stadt in Turkmenistan.

Lage 
Etwa 220 km nordwestlich der Hauptstadt Aschgabat gelegen befindet sich die Stadt am nördlichen Rand des Gebirges Kopet-Dag in der Provinz Balkan welaýaty auf ca.  über dem Meer.

Verkehr 
Die Stadt ist angebunden an die Transkaspische Eisenbahn sowie die Europastraße 60 und die Europastraße 121 und besitzt einen Flugplatz.

Bevölkerung 

Bei der Volkszählung 1995 wurden 45.500 Einwohner gezählt, was einen Zuwachs von 26,6 % seit dem letzten sowjetischen Zensus 1989 ausmachte.

Siehe auch 
 Paraw-Bibi-Schrein
Liste der Städte in Turkmenistan

Ort in Turkmenistan
Balkan welaýaty